Один фуанг — номинал денежных знаков Сиама и Камбоджи:
 один фуанг — монета Сиама;
 один фуанг (хваунг) — монета Камбоджи;
 один фуанг ( тикаля) — банкнота Сиама.